ДНР — акронім кирилицею:

 Державна народна рада — тимчасовий орган законодавчої влади УНР часів Директорії, який не був сформований.
 Директор Національної розвідки () — урядовий чиновник Сполучених Штатів Америки, що виконує обов'язки радника президента, Ради Національної безпеки і Ради Внутрішньої Безпеки у справах розвідки, пов'язаних з національною безпекою. Підпорядковується президенту США.
 «Донецька народна республіка» — терористична організація, що веде свою діяльність на території Донецької області.

Примітки